Александр Иванович Афанасьев:
 Афанасьев, Александр Иванович (1808—1842) — российский актёр-комик.
 Афанасьев, Александр Иванович (псевдоним; настоящие имя и отчество — Александр Исаакович Минц; 1940—1992) — советский и американский артист балета, балетмейстер.